Монтемо́р (, ) — португальська власна назва.

Топоніми

Монтемор-у-Велю (Монтемор-Старий)
 Монтемор-у-Нову (Монтемор-Новий)